— комедийная манга, написанная и иллюстрированная Маруборо Акаи. Впервые начала публиковаться компанией Fujimi Shobo в ежемесячном журнале Monthly Dragon Age в 2004 году.

Позже на основе сюжета манги студией Madhouse был выпущен аниме-сериал и транслировался по японскому телеканалу AT-X с 5 апреля по 21 июня 2008 года.

Вместе с ограниченным изданием манги девятого тома, который вышел на продажу 22 декабря 2008 года можно было приобрести DVD с бонусной серией, которая в своё время должна была войти в сериал, но не была допущена из-за чрезмерного количества эротических сцен. По сюжету серии главные герои посещают горячие источники.

Сюжет 
Наэка и Косукэ Фудзивара — внуки миллиардера и вместе должны получить богатое наследство. Однако у деда есть множество незаконных внуков, которые тоже желают получить свою долю наследства. Естественно жизнь Наэки и Косукэ в опасности, для этого дед нанимает двух горничных. Горничная Наэки — Когараси представляет с собой огромного мужлана в маске и в подобии женского костюма, который обладает высокими знаниями в области математики, однако ничего другого в прямом смысле не понимает.

Список персонажей 
 — главная героиня сериала. Ученица частной элитной школы Сюхо Сэйха. Должна получить огромное наследство от её дедушки. Она очень привлекательная девушка с самой большой грудью. Она очень независимая, упрямая и готовит порой так, что может отравить. Иногда страдает от врагов и друзей из-за своей фигуры и манер, но при этом остаётся оптимистичной. Яростно атакует мечом любого, кто оскорбляет её, даже брата.
 Сэйю: Юка Игути

 — горничная. Выглядит как огромный мужчина с широкой улыбкой, острыми зубами и в костюме горничной. Очень часто издаёт зловещий смех «Кукукукуку». Может готовить, заниматься уборкой, к тому же обладает рентгеновским зрением и может подключаться через USB к компьютеру. Сам утверждает, что у него есть 37 чувств. Относится лояльно к Наэки, но не боится указывать на все её недостатки. У Когараси плохое представление об этическом поведении и поэтому многие относятся к нему как к зверю, в том числе и Наэка. Несмотря на своё добродушие, часто поневоле создаёт неприятности и за это получает от Наэки или Фубуки. Но утверждает, что почти не чувствует боли и мгновенно исцеляется.
 Сэйю: Рикия Кояма

 — красивая 19-летняя горничная. Её задача — оберегать Косукэ и Наэки, а также контролировать Когараси. Она — идеальная горничная и одновременно профессиональный ниндзя. Несмотря на это, её прозвали неуклюжей горничной. Будучи пьяной, начинает раздеваться догола, стыдится этой привычки и скрывает её от всех. Фубуки, как правило, очень серьезная, спокойная и гордая. У неё большие груди. Наказывает Когараси бейсбольной битой с шипами из гвоздей.
 Сэйю: Мэгуми Тоёгути

 — младший брат Наэки, который страдает ожирением. Он обожает горничных и эроге. Он очень добродушный. У него лучшие отношения с дедом, и благодарен ему за то, что тот нанял Фубуки оберегать его. Когда был вынужден сесть на диету, превратился в очень привлекательного парня.
 Сэйю: Дайсукэ Сакагути

 — богатый и любящий дед Наэки и Косукэ. Беспокоится за то, что они оба находятся в опасности из-за незаконных внуков, которые желают заполучить наследство деда. Для этого он нанимает двух горничных, чтобы те оберегали главных героев. Однажды он заказал дорогую гостиную, чтобы посмотреть кэндо с участием внучки и закрыл в этот день её школу, что доказывает огромное влияние его семьи на общественность.
 Сэйю: Мугихито

 — подруга Наэки, посещает вместе с ней клуб Кэндо. Они обычно обедают вместе. Очень сильно завидует из-за большого бюста Наэки и часто набрасывается на неё, если та что-то не то говорит. На столько сильно желает иметь большую грудь, что соглашается работать на Урасимо Таро в обмен на приобретение большого бюста. Несмотря на всё это ей нравится дружить с Наэкой, кататься с ней на велосипеде и обсуждать сплетни.
 Сэйю: Эмири Като

 — одноклассница и подруга Наэки. У неё мальчишеский характер и короткая стрижка. Ведёт себя сдержанно и прилично. Однако иногда выходит за это рамки. Не отрицает умение Наэки хорошо фехтовать. Работает с Эйко в мэйд-кафе «D’Erlanger» который соперничает с соседним магазином.
 Сэйю: Ю Кобаяси

 — называет себя Лиз. Учится в той же школе, что и Наэка. Ей 13 лет и она вундеркинд, английского происхождения. Она как и Наэка из богатой семьи. Она считает себя превосходным игроком кэндо и объявляет соперничество Наэке. Лиз использует все возможности, чтобы унизить Наэку. Однажды маскируется под другую персону «клубничная маска». После первой встречи с Когараси она стала смертельно боятся ворон и даже описалась в кровать.
 Сэйю: Саки Фудзита

 — две горничные-ниндзя близнецы, которые служат Лиз. Им по 21 год, но Судзуку младше второй. Они также подчиняются Хуотюке, женщине в маске. Судзуку имеет плохую манеру перебивать, за что попадает в проблемные ситуации. Цурара ведёт себя более зрело и придерживается строгих правил этики и дисциплины. Из-за её сурового голоса, кажется, что Цурара значительно старше, чем она есть. Сидзуку обычно орудует кунаем, а Цурара — кусаригамой.
 Сэйю: Акэми Канда и Хироэ Ока

 — один из незаконных внуков Дзэндзюро и потенциальный конкурент Наэки. Он провозгласил себя вторичным наследником состояния деда. Ходит всегда со странной причёской, чем выделяется из толпы. Он также подсылал убить Наэку свою собственную горчичную — Хётюку. После получения наследства мечтает править миром.

 — известна как женщина в маске. По силе и хитроумности превосходит Когараси. Маска же, которую она носит, похожа на маску Когараси. Угрожала деду Наэки дважды убить Когараси. Ей подчиняются Сидзуку и Цурара, которые помогают ей в бою. Хуотока также использует в бою механические куклы-марионетки. Может хорошо маскироваться, чтобы избежать обнаружения. Её главной целью является убийство Наэку и помочь Кофудзире заполучить наследство.

 — появляется только в манге. Молодая и привлекательная бабушка Фубуки, известна, как мастер горничная и проводит строгую и суровую подготовку новых горничных. На вид очень приятная но может быть темпераментной и строго относится к дисциплине. Приходит в ярость, если слышит, что кто-то говорит, что она старая. Эйкю и Дзэндзюро являются любовной парой.

 — извращенец, который обитает на необитаемом острове. Когда то оскорбил большегрудую богиню и та в наказание отправила его жить на остров, чтобы он больше никогда не увидел женскую грудь. Пытался загипнотизировать главных героинь, чтобы сделать их своими секс-рабынями. Так он гипнотизирует Эйкю, Фубуки и Миву, но овладеть Ноэкой ему удалось гораздо труднее и то, только на короткое время. Может создавать разнообразные ловушки притягивать женские груди и увеличивать их.

Список серий аниме

Критика 
Представитель сайта Anime News Network, Терон Мартин отметил, что сериал получился в общем неинтересным и грубым, не заслуживающем внимания зрителей. Единственное, что интересно — это смешные выходки горничного-верзилы. В сериале однако очень хорошее музыкальное сопровождение.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт манги 
 Официальный сайт аниме